А́стра рома́шковая, или италья́нская () — вид многолетних травянистых растений рода Астра семейства .

Другие названия на русском языке: Астра дикая, Астра европейская, Астра степная.

Распространение и экология 
Европейско-малоазиатский луговой лесостепной вид, ареал которого охватывает Средиземноморье, Среднюю, Атлантическую и Восточную Европу от Прибалтики до Западной Сибири и Кавказа.

В России — Европейская часть и юго-западная часть Западной Сибири.

Степной мезоксерофит.

Растёт на остепнённых лугах, в светлых лесах, на опушках, в оврагах и речных долинах.

Ботаническое описание 
Гемикриптофит — травянистый многолетник с почками на уровне почвы, защищаемыми зимой снегом и листовым опадом.

Растение короткокорневищное, высотой 20—70 см.

Стебель прямостоячий, красноватый, разветвлённый, по всей длине облиственный, густо опущённый короткими волосками.

Нижние листья обратнояйцевидные, зелёные или сизые от жёстких волосков, цельнокрайные. Средние и верхние стеблевые листья сидячие, притупленные, но с остриём на верхушке, по краю цельные с тремя ясными жилками. Нижние листья — черешковые.

Корзинки от 3 до 5 см в диаметре, с широкой полушаровидной обёрткой, собраны в щитковидную метёлку. Внутренние листочки обёртки длиннее наружных — ланцетные, пурпурные наверху или целиком окрашенные, наружные — лопатчатые, зелёные. Краевые ложноязычковые цветки — женские, превышающие вдвое обёртку, линейно-ланцетные, фиолетовые или голубые, 5—15 мм длиной с короткой трубкой. Цветки диска обоеполые, жёлтые, трубчатые, 5—6 мм длиной. Цветение в Европейской России — с июня по сентябрь.

Плод — густоволосистая, сжатая семянка с вдвое более длинным белым хохолком. Плодоношение в Европейской России — в июле—октябре.

Таксономия 
, 1753, Species Plantarum 2: 873.

Синонимы

Разновидности

Значение и применение 
Как декоративное растение находит широкое применение в цветниках.

В культуре 

Цветёт с середины июля до сентября (60—65 дней). Культивируют много сортов с сиреневыми, лавандовыми, розовыми, светло- и тёмно-синими соцветиями.

Почвы: тёплые, суховатые, известковые, хорошо дренированные, гравийные.

Свет: участки освещённые солнцем большую часть дня. Используют для солнечных миксбордеров, для групповых посадок на солнечных опушках.

Разновидность Aster amellus var. bessarabicus (= amelloides) выше номинальной формы, часто используется в гибридизации, имеет более крупные корзинки и цвет язычковых цветков более пурпурный.  
Гибриды:
 Cassubicus Major — куст высокорослый, цветки тёмно-фиолетовые.
 Rubellus — цветки красновато-пурпурные.

Популярные сорта:
 'Гном' ('Gnom') — язычковые цветки фиолетовые.
 'Герман Лёне' ('Herman Lens') — сорт обильноцветущий, язычковые цветки светло-фиолетовые.
 'Генрих Зейберт' ('Henrich Seibert') — язычковые цветки светло-розовые.
 'Розея' ('Rosea') — корзинки до 4 см в диаметре, язычковые цветки розовые, трубчатые — светло-коричневые, цветёт 40—45 дней.
 'Кобольд' ('Kobold') — корзинки до 4 см в диаметре, язычковые цветки тёмно-лиловые, цветёт в средней полосе в июле 50—55 дней;
 'Церулея' ('Coerulea') — корзинки до 4 см в диаметре, язычковые цветки голубые или сиреневые, трубчатые — жёлтые.
 'Кинг Георг' ('King George') — соцветия фиолетово-голубые.
 'Леди Хайндлип' ('Lady Hindlip') — соцветия с розовыми краевыми цветками.
 'Rudolf Goeth' (syn. 'Rudolf Goethe') - высота растений до 50 см. Куст полушаровидной формы с хорошо разветвлёнными опушенными стеблями, листья сидячие, линейно-ланцетные, расположенные в очередном порядке. Соцветия крупные, до 4—5 см в диаметре, в рыхлых щитках. Каждое соцветие несёт 10—15 соцветий-корзинок, поэтому растение плотно ими покрыто. Язычковые цветки лавандово-голубые, трубчатые — жёлтые. Цветёт с августа до заморозков (60—65 дней).

Сорта менее устойчивы к заболеваниям и при определенных условиях (плохая аэрация почвы, застойное увлажнение, слишком плодородные почвы, частая посадка) поражаются грибковыми заболеваниями, особенно Verticillum albo-atrium, а также требуют более частого деления.

Размножение семенами и делением куста весной.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Астра
Флора Средиземноморья
Флора Кавказа
Клумбовые растения
Растения лугов
Растения степей